Billy kan avse:

 Billy (namn) – ett mansnamn

Geografi 
 Billy, Allier – kommun i Allier, Frankrike
 Billy, Calvados – kommun i Calvados, Frankrike
 Billy, Loir-et-Cher – kommun i Loir-et-Cher, Frankrike
 Billy, Nièvre – före detta kommun i Nièvre, Frankrike, idag en del av kommunen Billy-Chevannes
 Billy, Poitou – före detta kommun i Poitou, Frankrike, idag en del av kommunen Maisontiers
 Billy-Berclau – kommun i departementet Pas-de-Calais, Frankrike
 Billy-Chevannes – kommun i departementet Nièvre, Frankrike
 Billy-le-Grand – kommun i departementet Marne, Frankrike
 Billy-lès-Chanceaux – kommun i departementet Côte-d'Or, Frankrike
 Billy-Montigny – kommun i departementet Pas-de-Calais, Frankrike
 Billy-sous-Mangiennes – kommun i departementet Meuse, Frankrike
 Billy-sur-Aisne – kommun i departementet Aisne, Frankrike
 Billy-sur-Oisy – kommun i departementet Nièvre, Frankrike
 Billy-sur-Ourcq – kommun i departementet Aisne, Frankrike

Musik 
 Billy (låt av Gyllene tider) –   en låt och EP-skiva med popgruppen Gyllene tider
 Billy (musikgrupp) – musikgrupp som tävlade i Melodifestivalen 2011, se Melodifestivalen 2011#Webbjokerfinalen

Zoologi 
 Billy (hundras) – fransk hundras

Övrigt 
 Billy (bokhylla) – bokhylla från Ikea
 Billys – varumärket för en panpizza från Dafgårds